Andries Welkenhuysen (1929-2020), un historien belge
 Félix Welkenhuysen (1908-1980), un footballeur belge

Voir aussi 
 Marilou Vanden Poel, née Welkenhuysen (née en 1941), une femme politique belge flamande, membre du parti OpenVLD
 Schloss Welkenhuys(en), un autre nom du Château de Lontzen, une commune belge située dans la province de Liège, en Région wallonne